

Персоналії 

 Генріх V (1081—1125) — імператор Священної Римської імперії.
 Генріх V (1387—1422) — король Англії.
 Генріх V (1820—1883) — король Франції.
 Генріх V Залізний (1312/1321 — 1369) — князь Заганьский (1342—1369), спадковий ленник чеської корони.

Інше 

 Генріх V — п'єса Вільяма Шекспіра.
 Генріх V (фільм, 1944) — британська екранізації п'єси В. Шекспіра, реж. Лоуренс Олів'є.
 Генріх V (фільм, 1989) — британська екранізації п'єси В. Шекспіра, реж. Кеннет Брана.